RTG peut désigner :

 la Radio Télévision Guinéenne ;
 Rame à turbine à gaz (turbotrains de  de la SNCF), en France ;
 en astronautique, un générateur thermoélectrique à radioisotope (de l'anglais Radioisotope Thermoelectric Generator) utilisé sur les sondes spatiales envoyées vers les planètes externes ;
 des bâtiments scolaires caractéristiques, construits dans les années 1960 en Belgique (bâtiments RTG) - du nom des trois architectes-concepteurs (Reubsaets, Thibaut et Gilles) ;
 Real Traffic Grabber est un logiciel libre permettant de superviser (via le protocole SNMP) des équipements réseaux ;
 regénération tissulaire guidée ;
 le Réseau Tuberculose Gironde - Réseau de cliniciens et d'acteurs de la lutte antituberculose du département de la Gironde, en France ;
 Russian Travel Guide TV, une chaîne de télévision documentaire russe ;
 Règlement Type de Gestion, dans le domaine de l'aménagement forestier en France ;
 En biologie cellulaire, le réseau transgolgien, situé dans l'appareil de Golgi, un organite du système endomembranaire des cellules d'eucaryotes.